Битва при Рамильи́ (Рамийи́) — одно из крупнейших сражений в ходе войны за испанское наследство, состоявшееся 23 мая 1706 года близ Рамийи (современная Бельгия).

Сражение 

Сражение произошло на территории Испанских Нидерландов. Командующий армией антифранцузской коалиции герцог Мальборо демонстративными действиями убедил противника в своём намерении напасть на важную крепость Намюр. Командующий франко-баварской армии маршал Вильруа, желая лично нанести врагу серьёзный удар, даже несмотря на категорический четыре раза повторённый запрет короля Людовика XIV выступил навстречу Мальборо, не дождавшись маршала Марсена, который шёл к нему с подкреплением.

Французская армия расположилась на позиции между селениями Отр-Эглиз на севере, Рамийи в центре и Тавье на юге. Северный (левый) фланг французов был прикрыт болотистой рекой Малая Гета. На южном (правом) фланге местность была открытой и пригодной для применения больших масс кавалерии.

Оценив уязвимость южного фланга французов, герцог Мальборо предпринял ряд сильных отвлекающих атак против их центра и северного фланга. Маршал Вильруа перебросил на эти участки подкрепления со своего правого фланга, в то время как союзники, напротив, направили на юг основные силы своей кавалерии. В результате ожесточённого кавалерийского боя они овладели сначала с. Тавье, а затем возвышенностью Отомон, господствовавшей над местностью.

Вскоре союзники взяли с. Рамийи в центре. Попытки франко-баварской армии выстроить новую линию обороны не увенчались успехом, и она начала общее отступление. Вскоре по левому флангу франко-баварцев нанесли удар войска союзников, которым удалось овладеть с. Отр-Эглиз. Отступление превратилось в бегство, в ходе преследования союзники захватили 80 знамён, 54 орудия и почти весь обоз.

Таким образом возле Рамийи 23 мая герцог Мальборо нанёс сокрушительное поражение французским войскам под командованием одного из самых бездарных французских маршалов, заслужившего свой чин лишь благодаря дружбе с королём, и уже показавшего свою некомпетентность в Италии в сражениях против принца Евгения Савойского. Одним из неудачных решений Вильруа в ходе сражения была попытка отбить с. Тавье силами 14 эскадронов драгун в пешем строю. Поскольку местность там была благоприятна для действий кавалерии, войска союзников в конном строю практически уничтожили эти эскадроны. В ходе последующей кампании 1706 года Мальборо удалось завоевать все Испанские Нидерланды, включая города Антверпен, Брюссель, Брюгге и Гент.

Результаты 

Людовик XIV, не разобравшись в ситуации на фронте, отправил на место событий своего министра Шамильяра. Вильруа, уповая на дружеское расположение короля, подать в отставку отказался. Вместо того, чтобы наказать маршала, Людовик XIV обошёлся с ним милостиво, несмотря на явную некомпетентность последнего.

Примечания

Литература 
 Марков М. И. История конницы. Т. 3. Отделение 2. Тверь: Типо-Литография М. С. Муравьёва, 1888. С. 144—150.
 Эрик Дешодт. Людовик XIV. : Молодая Гвардия, 2005. (ЖЗЛ, малая серия выпуск 15).
 Жан-Кристиан Птифис. Людовик XIV. Слава и испытания. , 2006

Ссылки 
 Сражение при Рамильи, 23 мая 1706 г
 Битва у Рамильи 23 мая 1706 г.

Сражения по алфавиту
Сражения войны за испанское наследство
Сражения в Бельгии
Сражения Англии
Сражения Нидерландов
Сражения Франции
Сражения Испании
Сражения Баварии
Сражения 1706 года
Май 1706 года